Chiesa della Dormizione della Vergine di Kiev – chiesa di Kiev
 Chiesa della Dormizione – chiesa di Leopoli
 Chiesa della Dormizione – chiesa di Nižnij Novgorod
 Chiesa della Dormizione – chiesa di San Pietroburgo
 Chiesa della Dormizione di Maria – chiesa di Tărgovište

Pagine correlate 
 Cattedrale della Dormizione